Poutanen ist der Familienname folgender Personen:

 Kira Poutanen (* 1974), finnische Schriftstellerin und Schauspielerin
 Kristiina Hormia-Poutanen, finnische Agrarwissenschaftlerin, Bibliothekarin
 Reino Poutanen (1928–2007), finnischer Ruderer

Siehe auch:

 (3760) Poutanen, Asteroid